Landshut
 Landshut német város Alsó-Bajorországban
 A Lufthansa Landshut nevű utasszállító repülőgépe, melyet 1977. október 13-án palesztin terroristák raboltak el. Az utasokat német kommandósok Mogadishuban rajtaütéssel szabadították ki. 
 Landshut svájci város a berni kantonban
 Lanžhot város Csehországban (Landshut in Mähren)
 Łańcut város Lengyelországban

egyéb
 Landshuti csata a napóleoni háborúkban
 Landshuti esküvő történelmi felvonulás, amit négyévente nyáron a bajorországi Landshut városában rendeznek meg
 Landshuti örökösödési háború (1503–1505)